Wahlstedt ist die Bezeichnung von:

 Wahlstedt, einer Stadt in Schleswig-Holstein

Wahlstedt ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Wahlstedt (* 1964), schwedischer Squashspieler
 Armas Wahlstedt (1905–1991), finnischer Kugelstoßer, Hochspringer und Zehnkämpfer
 Erik Wahlstedt (* 1976), schwedischer Fußballspieler
 Walter Wahlstedt (1898–1967), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer